В данном списке представлены песни, которые были спродюсированы американским продюсером и рэпером Ronny J.

2015

Metro Zu - Z Unit
 08. "Bakwood"

Denzel Curry – Nostalgic 64
 02. "Zone 3" (спродюсирован вместе с MarkMC9 и POSHstronaut)
 05. "Threatz" (при участии Yung Simmie и Robb Banks)
 06. "Mystical Virus, Pt. 3: The Scream" (при участии Lil Ugly Mane и Mike G) (спродюсирован совместно с POSHstronaut и Bodega Creative Co.)

Raider Klan – Tales From the Underground
 06. "Ride Wit Me" (при участии Yung Simmie и Nell)

2014

Mike Zombie 
 "They Know" (Вместе с Kur)

Pouya 
 "Copy Cat"

2015

Denzel Curry – 32 Zel/Planet Shrooms
 03. "Envy Me"
 04. "Ultimate"

Ronny J
 "Vigorous" (при участии Denzel Curry и Keith Ape)

2016

Denzel Curry
 "SpaceGhostPussy" (при участии Lofty305, Ski Mask the Slump God и XXXTentacion)
 "Purrposely" (при участии XXXTentacion)

Denzel Curry – Imperial
 01. "ULT" (спродюсирован вместе с Nick Leon и FNZ)
 02. "Gook" (спродюсирован совместно с FNZ и Lino Martinez)
 03. "Sick & Tired" (спродюсирован вместе с FNZ)
 04. "Knotty Head" (при участии Rick Ross) (спродюсирован совместно с FNZ)
 07. "Pure Enough" (спродюсирован вместе с FNZ)
 08. "Zenith" (при участии Joey Badass) (спродюсирован совместно с Freebase и FNZ)
 09. "This Life" (спродюсирован вместе с FNZ)

Ronny J
 "IN THE FLESH"
 "Emoji" (при участии XXXTentacion)

Ski Mask The Slump God
 "NEWWORLDORDER" (при участии Lil Tracy и Lil Peep) (спродюсирован совместно с Slight)

Ski Mask The Slump God- Drown In Designer & YouWillRegret (Reloaded)

 "Take A Step Back" (при участии XXXTENTACION)
 "Dr. Eggman" (при участии Keith Ape)

XXXTENTACION
 "#ImSippinTeaInYoHood"

Yoshi Thompkins
 "HIT THE DIRT" (при участии XXXTentacion)

2017

Bhad Bhabie – 15 
 11. "Hi Bich"

Bhad Bhabie 
 "Whachu Know"

Denzel Curry – 13
 03. "Equalizer" (при участии Ronny J)

Lil Pump 
 "Movin" (при участии Smokepurpp)

Lil Pump – Lil Pump 

 03. "Smoke My Dope" (при участии Smokepurpp)
 11. "Molly" (спродюсирован совместно с Bighead)
 14. "Flex Like Ouu" (спродюсирован вместе с Frank Dukes & Danny Wolf)

PnB Rock - Catch These Vibes 
 11. "3X" (при участии Smokepurpp)

Smokepurpp 
 "Geek A Lot"

Smokepurpp – Deadstar 
 01. "I Don't Know You" (при участии Chief Keef & Yo Gotti)
 02. "Drop"
 03. "Audi."
 04. "OK" (при участии Lil Pump)
 06. "No Safety"
 08. "Fingers Blue" (при участии Трэвиса Скотта)
 09. "Nose"
 16. "Phantom"

XXXTENTACION – A Ghetto Christmas Carol
 01. "A Ghetto Christmas Carol" (спродюсирован совместно с Cubeatz)
 02. "hate will never win" (спродюсирован вместе с J Dilla)
 03. "Up Like an Insomniac Freestyle" (спродюсирован совместно с XXXTentacion)
 04. "Red Light!"

XXXTENTACION

 "#PROUDCATOWNER #IHATERAPPERS #IEATPUSSY"

2018

CA$HPASSION 
 "Feel"

Comethazine - BAW$KEE 
 07. "Let It Eat" (при участии Ugly God)
 09. "Bring Dat Bag Out" (при участии Lil Yachty)

Denzel Curry – TA13OO
 06. "SWITCH IT UP | ZW1TCH 1T UP" (спродюсирован вместе с Illmind)
 13. "BLACK METAL TERRORIST | 13 M T" (спродюсирован совместно с FNZ, Taz Taylor и M-Sol)

Эминем – Kamikaze
 01. "The Ringer" (спродюсирован вместе с Illa da Producer и Эминемом)
 08. "Not Alike" (при участии Royce da 5'9") (спродюсирован совместно с Tay Keith и Cubeatz)

Famous Dex 
 "Ronny J On The Beat"
 "Up" (при участии Ski Mask the Slump God & Reggie Mills)

Famous Dex - Dex Meets Dexter 
 08. "HEMI"

Iggy Azalea – Survive the Summer
 03. "Kream" (при участии Tyga) (спродюсирован вместе с GT и Wallis Lane)

JASIAH 
 "Shenanigans" (при участии Yung Bans)

Kid Buu - Blind for Love 
 02. "On Me"

KYLE
 "SUPERDUPERKYLE" (при участии MadeinTYO)

leavemealone 
 "Face"
 "No Smoke"

Lil Pump – Harverd Dropout 
 03. "I Love It" (совместно с Канье Уэст) (спродюсирован совместно с Канье Уэстом, DJ Clark Kent и CBMix

LottoMoney 
 "Fee Fi Fo Fum" (при участии 12svnteen и Tankhead)

Machine Gun Kelly – Binge
 04. "Rap Devil" (спродюсирован вместе с Nils)
 06. "Lately" (спродюсирован совместно с Nils и SlimXX)

MadeinTYO - Sincerely, Tokyo
 05. "Outstanding" (спродюсирован вместе с Wallis Lane)

Ronny J 
 "Doesn't Matter"
 "WOTR"
 "CHOKER"
 "Loui'd Down" (при участии Ski Mask the Slump God)
 "BUTTERFLIES"

Ronny J - OMGRONNY 
 01. "Thriller (Forever)" (при участии Ski Mask the Slump God)
 02. "One Time" (при участии Smokepurpp)
 03. "824"
 04. "Glacier" (при участии Denzel Curry)
 05. "Costa Rica" (при участии Ski Mask the Slump God) (спродюсирован совместно с Cubeatz)
 06. "Fiji Island" (при участии Fat Nick)
 07. "Snakes" (при участии Wifisfuneral)
 08. "OHSHI"
 09. "Trauma" (при участии Nell и Danny Towers)
 10. "Houston" (при участии Denzel Curry)
 11. "Banded Up" (при участии XXXTentacion)

Ski Mask the Slump God - Stokeley 
 04. "LA LA"

Smokepurpp 
 "Big Bucks"

Ufo361
 "Power" (при участии Capital Bra) (спродюсирован вместе с Sonus030)
 "Kein Fugazi"

Uno The Activist 
 "Ronny J Please Turn Me Up"

Wifisfuneral - Ethernet 
 03. "Genesis" (спродюсирован совместно с Cubeatz)

XXXTENTACION

 "Shining Like the Northstar"

Yoshi Thompkins 
 "The Punisher"

Zoey Dollaz – Who Don't Like Dollaz 2 
 03. "Moonwalk" (при участии Moneybagg Yo) (спродюсирован вместе с Cubeatz)

10k.Caash 
 "FUN"

458 KEEZ 
 "Batmobile" (при участии Ski Mask the Slump God & Wifisfuneral)

6ix9ine - Dummy Boy
 07. “Bebe” (при участии Anuel AA)

Scarlxrd - Dxxm
 14. "Nx ice"

2019

Denzel Curry - ZUU 
 12. "P.A.T." (при участии PlayThatBoiZay) (спродюсирован совместно с FNZ)

DJ Scheme - Preseason EP 
 02. How You Feel? (Freestyle) [спродюсирован вместе с DJ Scheme]

Higher Brothers - Five Stars 
 04. "One Punch Man" (при участии Ski Mask the Slump God и Denzel Curry)

leavemealone 
 "HOP"

Lil Yachty 
 "GO KRAZY, GO STUPID FREESTYLE" (спродюсирован совместно с Heavy Mellow)

Machine Gun Kelly - Hotel Diablo 
 02. "El Diablo" (спродюсирован вместе с Nils)

Ronny J 
 "Star"
 "PHILIPP PLEIN (Freestyle)"
 "INMYTHOUGHTS"
 "CHANEL FREESTYLE :)"
 "Gucci Lips"
 "Lights Out" (при участии Ty Dolla Sign & Rich The Kid)
 "Stack It Up" (при участии Lil Pump)

Ski Mask The Slump God 
 Carbonated Water

XXXTENTACION - Bad Vibes Forever
 17. Eat It Up

Smokepurpp - Deadstar 2 
 17. Audi II

2020

Juice WRLD - Legends Never Die 
 02. Conversations

Smokepurpp - Florida Jit 
 01. Pop Shit
 03. One Play
 05. Hangin Out The Roof
 06. Outside
 07. It's Whatever
 08. 1ST & 3RD 
 10. Hop Out (при участии Young Nudy)
 11. I'm Him (при участии Дензела Карри)
 12. Fishscale
 13. Florida Jit

Bad Bunny - Las que no iban a salir 
 01. Si Ella Sale

Token 
 Curfew

10K.Caash - Planet Swajjur
 02. Flip Flop
 07. Hop Out

Machine Gun Kelly
 Bullets with Names (при участии Янг Тага, Rjmrla и Lil Duke)

Уиз Халифа - The Saga of Wiz Khalifa
 05. Contact (при участии Tyga)

2021

Родди Рич - Live Life Fast 
 03. «All Good» (совместно с Фьючером)

Lil Pump 
 «Racks To The Ceiling» (при участии Tory Lanez и Ronny J)

Ski Mask the Slump God - Sin City The Mixtape 
 01. «Intro»
 03. «Admit It» 
 04. «The Matrix»

Примечания 

Ronny J